blister – rodzaj opakowania
 blister (żeglarstwo) – rodzaj żagla
 miedź blister – miedź surowa (miedź konwertorowa) stop miedzi zawierający około 99% tego pierwiastka